The Dave Clark Five (также The DC5) — британская рок-группа, образованная Дэйвом Кларком в 1957 году в Лондоне, Англия. В первой половине 1960-х годов коллектив (звучание которого во многом определяли саксофон и мощные барабанные партии) считался лидером «Тоттенхэм-саунда» (стилистической бит-волны, конкурировавшей с мерсибитом), а также главным конкурентом The Beatles на британской поп-сцене.

Основная особенность структуры состава и имиджа Dave Clark Five предопределялась тем фактом, что лидером группы был барабанщик, чья установка на сцене выдвигалась вперёд, так что остальные участники по бокам и сзади выглядели аккомпаниаторами. При том, что Кларк всегда возглавлял группу на концертах, бо́льшую часть студийных партий для неё записал сессионный музыкант Бобби Грээм (), известный тем также, что исполнил партии ударных в альбомных версиях двух треков, считающихся классикой 1960-х: «You Really Got Me» (The Kinks) и «Gloria» (Them).

История 

В феврале 1964 года The Dave Clark Five вошли в первую американскую десятку с синглом «Glad All Over» (№ 6), став второй после The Beatles группой «британского вторжения», кому это удалось.

В том же году группа выпустила ещё четыре хита («Bits and Pieces» — № 4; «Can’t You See That She’s Mine», № 4; «Because» — № 3; «Anyway You Want It» — № 14), а в декабре 1965 года возглавила Billboard Hot 100 с синглом «Over and Over» (кавер на песню Бобби Дея). В подражание битловскому A Hard Day’s Night DC5 в 1965 выпустили Catch Us If You Can, музыкальный фильм режиссёра Джона Боормана.

Всего в период с 1964 по 1967 годы 17 синглов The Dave Clark Five входили в американский Топ 40 и 20 — в британский Топ 40. Восемнадцать (13) раз (чаще, чем любая другая британская группа) Dave Clark Five выступали в программе Шоу Эда Салливана.

Начиная с 1968 года популярность группы стала падать; её попытка перейти в психоделический лагерь не увенчалась успехом. В 1970 году The Dave Ckarke Five распались. Дэйв Кларк занялся продюсерской деятельностью, позже стал известным в Британии музыкальным бизнесменом.

10 марта 2008 года Dave Clark Five были введены в Зал славы рок-н-ролла. За две недели до этого Майк Смит скончался от пневмонии в возрасте 64 лет. Денис Пэйтон умер в декабре 2006 года от рака; ему было 63.

Дискография

Альбомы (Великобритания)

Альбомы (США)

Синглы (Великобритания)

Синглы (США)

Примечания

Ссылки 
 Dave Clark Five: официальный веб-сайт
 Classic Bands: The Dave Clark Five

Музыкальные коллективы Великобритании
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1957 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1970 году
Музыкальные коллективы 1950-х годов
Музыкальные коллективы 1960-х годов
Музыкальные коллективы 1970-х годов
Квинтеты
Члены Зала славы рок-н-ролла
Бит-группы
Музыкальные коллективы из Лондона
Представители британского вторжения
Исполнители Epic Records
Исполнители Columbia Records